{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Rotterdam
| Officiële naam     = ABN AMRO World Tennis Tournament
| Plaats             = Rotterdam
| Land               = Nederland
| Locatie            = Ahoy Rotterdam
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 32 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel
| Toernooidirecteur  = Stan Franker
| Categorie          = ATP International Series Gold
| Ondergrond         = Hardcourt, indoor
| Prijzengeld        = $ 800.000
| Jaar               = 2003
| Datum              = 17 - 23 februari
| Editie             = 31
| Vorige             = 2002
| Volgende           = 2004
| Winnaar enkelspel  =  Maks Mirni
| Winnaar dubbelspel =  Wayne Arthurs Paul Hanley}}

Het ATP-toernooi van Rotterdam 2003 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 2003) werd van 17 tot en met 23 februari 2003 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

De Fransman Nicolas Escudé was de titelverdediger, maar in zijn kwartfinalewedstrijd trok hij zich terug vanwege een hamstringblessure. Ook de als eerste geplaatste Juan Carlos Ferrero moest zich in zijn kwartfinalewedstrijd terugtrekken. Hij had last van een verstuikte enkel. Maks Mirni won het toernooi. Hij versloeg in de finale Raemon Sluiter.

Het toernooi van 2003 trok 85.904 toeschouwers.

 Enkelspel 

Geplaatste spelers

 Prijzengeld en ATP-punten 

 Toernooischema *''' opgave

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rotterdam
2003